S/2007 (2003 WU188) 1, também escrito como S/2007 (2003 WU188) 1, é o objeto secundário do corpo celeste denominado de . Ele é um objeto transnetuniano que tem cerca de 129 km de diâmetro e orbita o corpo primário a uma distância de 1 300 ± 100 km.

Descoberta 
S/2007 (2003 WU188) 1 foi descoberto através do Telescópio Espacial Hubble e sua descoberta foi anunciada em 14 de março de 2007.

Satélites naturais
Satélites transnetunianos
Objetos astronômicos descobertos em 2007